RADIUS () — протокол передачі даних що використовується в комп'ютерних мережах для автентифікації, авторизації та обліку різноманітних сервісів (, AAA). RADIUS був розроблений Livingston Enterprises, Inc. в 1991 році, а потім був перенесений в стандарти IETF (). 

RADIUS це клієнт-серверний протокол що працює на прикладному рівні, і може використовувати як транспорт як TCP так і UDP.

Стандарти 
RADIUS визначається наступними стандартами (IETF RFC):

Див. також 
 Diameter
 TACACS
 TACACS+
 PPP
 EAP
 LDAP
 FreeRADIUS

Джерела

Посилання 
 Radius Types 
 An Analysis of the RADIUS Authentication Protocol 
 Decoding a Sniffer-trace of RADIUS Transaction 
 Using Wireshark to debug RADIUS 

Акроніми
Протоколи AAA
Інтернет-протоколи
Інформаційна безпека